Federació Mundial de Karate, màxima institució reguladora del karate a nivell mundial
 Fmk també és l'abreviatura del marc finlandès, antiga moneda de Finlàndia